Маной — река в Республике Коми
 Маной — король Лаоса
 Маной (Маноах) — отец Самсона ()

Примечания